Piątkowski (Piontkowski, Piatkowski), Piątkowska:
 Andrzej Piątkowski
 Edmund Piątkowski
 Maria Piątkowska

Piatkowski 
 Eric Piatkowski
 Walter Piatkowski

Homonymie de patronyme